Calderón eller  Calderon kan syfta på:

 Calderón (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Estadio Vicente Calderón –  en fotbollsarena i Madrid

Geografi

Antarktis 

 Calderón (ö), 
 Calderón (udde),

Mexiko 

 Calderón, Morelos, ort, Cuautla, 
 Calderón, Puebla, ort,

Se även 
 Cerro Calderón – flera

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar